Popeye (personage), een supersterke matroos uit de gelijknamige strip- en tekenfilmreeksen.
Popeye (film), een film uit 1980 van Robert Altman met Robin Williams
Popeye (computerspel), een computerspel van Nintendo
 Popeye (raket), een Israëlische lucht-grondraket.
 Popeye Doyle, het hoofdpersonage uit The French Connection